Кладбище Пулковской обсерватории — кладбище, расположенное на территории Пулковской обсерватории, на котором похоронены, в основном, астрономы.

История 

На кладбище похоронены астрономы и их близкие родственники. 

Кладбище пострадало во время Великой Отечественной войны; было восстановлено к 1953 году.

В память о сотрудниках Пулковской обсерватории, ставших жертвами сталинских репрессий, на кладбище по проекту скульптора Т. Н. Мурашёвой был сооружён памятник-кенотаф.

Похороненные на кладбище 
 Баклунд, Оскар Андреевич (1846—1916)
 Белопольский, Аристарх Аполлонович (1854—1934)
 Белопольский, Марк Аристархович (1893—1960); сын А. А. Белопольского — химик
 Белявский, Сергей Иванович (1883—1953)
 Васильев, Александр Семёнович (1868—1947)
 Васильев, Владимир Михайлович (1907—1982) 
 Витрам, Фёдор Фёдорович (1854—1914)
 Ворошилова-Романская, Софья Васильевна (1886—1969)
 Вязаницин, Виктор Павлович (1908—1960)
 Вязаницин, Владимир Павлович (1910—1978)
 Вязаницин, Павел Дмитриевич (1880—1956); вместе с ним — Вязаницина, Александра Ивановна (1886—1958)
 Вяльшин, Геннадий Фёдорович (1931—1999)
 Газе, Вера Фёдоровна (1899—1954); вместе с ней — Газе, Ольга Фёдоровна (1898—1974)
 Дейч, Александр Николаевич (1899—1986)
 Дейч (урожд. Морина), Александра Михайловна (1908—1970)
 Дроздов, Сергей Викторович (1902—1976)
 Жонголович, Иван Данилович (1892—1981)
 Зверев, Митрофан Степанович (1903—1991); вместе с ним — жена, Зверева, Елизавета Михайловна (1902—1985)
 Зейбот, Яков Мартынович (1855—1916)
 Извеков, Владимир Андреевич (1927—1997) 
 Каврайский, Владимир Владимирович (1884—1954); вместе с ним — жена, Каврайская, Мария Александровна (1904—1996) 
 Казимирчак-Полонская, Елена Ивановна (1902—1992)
 Кайдановский, Наум Львович (1907—2010)
 Карпинский, Вадим Николаевич (1931—1997); вместе с ним — жена, Правдюк, Лариса Михайловна (1931—2017)
 Ковальский, Александр Марианович (1858—1902)
 Козырев, Николай Александрович (1908—1983)
 Кондратьев, Александр Александрович (1867—1936)
 Копылов, Иван Михеевич (1928—2000)
 Корбут, Иван Федорович (1912—1995)
 Костинский, Сергей Константинович (1867—1936)
 Крат, Владимир Алексеевич (1911—1983); вместе с ним — Крат (ур. Климочкина), Татьяна Васильевна (1915—2000) 
 Ленгауэр, Герман Герасимович (1905—1981)
 Линдеман, Эдуард Эдуардович (1842—1897)
 Марков, Александр Владимирович (1897—1968)
 Максутов, Дмитрий Дмитриевич (1896—1964)
 Маткевич, Леопольд Люцианович (1878—1949); вместе с ним — Маткевич (ур. Белопольская) Зоя Аристарховна (1892—1965) 
 Мельников, Олег Александрович (1912—1982)
 Миллер, Владимир Альфредович (1904—1975); вместе с ним — Гамалей, Наталья Владимировна (1914—1954) и Гамалей, Алексей Владимирович (1948—2000), 
 Морин, Михаил Николаевич (1861—1933); вместе с ним — родственники: Иванова-Морина, Екатерина Михайловна (1898—1982), Морин, Михаил Михайлович (1903—1976) и Морина, Ольга Андреевна (1915—1973)
 Михайлов, Александр Александрович (1888—1983)
 Немиро, Андрей Антонович (1909—1995)
 Немиро, Антон Фаустинович (1878—1941)
 Неуймин, Григорий Николаевич (1886—1946)
 Орлов, Борис Александрович (1906—1963) — сын А. Я. Орлова
 Соболев, Владислав Михайлович (1928—1993) 
 Старицын, Геннадий Васильевич (1924-1984)
 Струве, Василий Яковлевич (1793—1864)
 Струве (урожд. Бартельс), Иоганна (1807—1867) — жена В. Я. Струве; дочь М. Ф. Бартельса
 Струве (урожд. Дирссен), Эмилия (Emilie Dyrssen) (1823—1868) — первая жена О. В. Струве
 Субботин, Михаил Фёдорович (1893—1966)
 Тавастшерна, Кирилл Николаевич (1921—1982)
 Фатчихин, Николай Васильевич (1907—1954) 
 Хайкин, Семён Эммануилович (1901—1968); вместе с ним — Разнатовская, Марина Владимировна (1907—1987)
 Циммерман, Николай Владимирович (1890—1942); вместе с ним — Циммерман, Милица Владимировна (1895—1987) 
 Чеботарёв, Глеб Александрович (1913—1975); вместе с ним — Никольская, Любовь Евгеньевна (1916—1979), радиохимик
 Шиврис, Олег Николаевич (1928—1994)
 Шпагин, Алексей Александрович (1903—1960)
 Щеголев, Дмитрий Евгеньевич (1920—1988)

См. также категорию Похороненные на Пулковском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Кладбище Пулковской обсерватории 
 Некрополь пулковской обсерватории

Кладбища по алфавиту
Пулковское